Lövånger kan syfta på:

 Lövångers socken – en socken i Västerbotten
 Lövångers landskommun – en tidigare kommun i Västerbottens län 1863–1973
 Lövångers municipalsamhälle – ett municipalsamhälle Lövångers landskommun 1937–1963
 Lövångers församling – en församling i Skellefte kontrakt av Luleå stift
 Lövångers kyrka – en kyrkobyggnad i Lövånger
 Lövånger –  en tätort i Lövångers distrikt i Skellefteå kommun
 Lövångers distrikt – ett distrikt i Skellefteå kommun och Västerbottens län